Timecode peut faire référence à :

Cinéma 
 Timecode, un film américain réalisé par Mike Figgis en 2000
 Timecode, un court métrage espagnol réalisé par Juanjo Gimenez en 2016

Musique 
 Timecode, Rob Playford, un DJ britannique

 Time Code est un album de rock progressif du groupe Chandelier sorti en 1997

Audiovisuel 
 Timecode, un système de marquage de temps utilisé dans les domaines du son et de l'image